Prophecy

 Prophecy — студийный альбом группы Soulfly 2004 года.
 Prophecy — европейский фестиваль.
 Prophecy — набор карт из серии Magic: The Gathering.